Die New Zealand Open 2015 im Badminton fanden vom 28. April bis zum 3. Mai 2015 im North Shore Events Centre in Auckland statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Hsu Jen-hao (Halbfinale)
  Wong Wing Ki (3. Runde)
  Lee Hyun-il (Champion)
  Dionysius Hayom Rumbaka (3. Runde)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  Simon Santoso (1. Runde)
  Boonsak Ponsana (Halbfinale)
  Derek Wong Zi Liang (2. Runde)
  Chong Wei Feng (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Anand Pawar (3. Runde)
  Arif Abdul Latif (Viertelfinale)
  Howard Shu (1. Runde)
  Daren Liew (zurückgezogen)
  Tan Chun Seang (zurückgezogen)
  Goh Soon Huat (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Adriyanti Firdasari (zurückgezogen)
  Chen Jiayuan (2. Runde)
  Iris Wang (zurückgezogen)
  Maria Febe Kusumastuti (Viertelfinale)
  Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
  Neslihan Yiğit (zurückgezogen)
  Özge Bayrak (zurückgezogen)
  Aya Ohori (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (1. Runde)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
  Raphael Beck / Andreas Heinz (2. Runde)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Hoon Thien How / Lim Khim Wah (Halbfinale)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Finale)
  Berry Angriawan / Ryan Agung Saputra (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Pia Zebadiah  / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
 Özge Bayrak / Neslihan Yiğit (2. Runde)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finale)
 Xia Huan / Zhong Qianxin (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ricky Widianto /  Richi Puspita Dili (Halbfinale)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (1. Runde)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (Halbfinale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
  Huang Kaixiang / Zhong Qianxin (2. Runde)
  Fran Kurniawan / Komala Dewi (Viertelfinale)
  Chayut Triyachart / Shinta Mulia Sari (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Badmintonwettbewerb in Auckland
2015
BWF Grand Prix 2015